|-
|7251 Kuwabara||1992 SF13|| align=right|13,7|| align=right|2,561|| align=right|0,078|| align=right|3,64|| align=right|4,097||MBA||30. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7252 Kakegawa||1992 UZ|| align=right|13,1|| align=right|2,594|| align=right|0,290|| align=right|13,46|| align=right|4,177||MBA||21. oktober 1992||Oohira||T. Urata
|-
|7253 Nara||1993 CL|| align=right|11,5|| align=right|3,188|| align=right|0,042|| align=right|4,70|| align=right|5,691||MBA||13. februar 1993||Kashihara||F. Uto
|-
|7254 Kuratani||1993 TN1|| align=right|14,4|| align=right|2,157|| align=right|0,207|| align=right|3,02|| align=right|3,168||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7255)||1993 VY1|| align=right|13,7|| align=right|2,270|| align=right|0,140|| align=right|5,69|| align=right|3,421||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7256 Bonhoeffer||1993 VJ5|| align=right|14,5|| align=right|2,495|| align=right|0,118|| align=right|4,09|| align=right|3,939||MBA||11. november 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|7257 Yoshiya||1994 AH1|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,104|| align=right|3,71|| align=right|3,631||MBA||7. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7258 Pettarin||1994 EF|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,098|| align=right|12,14|| align=right|4,203||MBA||5. marec 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|7259 Gaithersburg||1994 EG1|| align=right|13,0|| align=right|2,650|| align=right|0,114|| align=right|13,72|| align=right|4,312||MBA||6. marec 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7260 Metelli||1994 FN|| align=right|13,1|| align=right|2,895|| align=right|0,014|| align=right|2,85|| align=right|4,924||MBA||18. marec 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|7261 Yokootakeo||1994 GZ|| align=right|12,7|| align=right|2,648|| align=right|0,173|| align=right|13,03|| align=right|4,308||MBA||14. april 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7262 Sofue||1995 BX1|| align=right|12,9|| align=right|2,272|| align=right|0,262|| align=right|10,22|| align=right|3,424||MBA||27. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7263 Takayamada||1995 DP|| align=right|14,5|| align=right|2,144|| align=right|0,105|| align=right|3,31|| align=right|3,140||MBA||21. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7264)||1995 FK|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,170|| align=right|1,29|| align=right|3,535||MBA||26. marec 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7265 Edithmuller||2908 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,083|| align=right|5,95|| align=right|3,811||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7266 Trefftz||4270 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,142|| align=right|2,89|| align=right|3,823||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7267)||1943 DF|| align=right|13,5|| align=right|2,352|| align=right|0,339|| align=right|22,54|| align=right|3,607||MBA||23. februar 1943||Turku||L. Oterma
|-
|7268 Chigorin||1972 TF|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,188|| align=right|4,51|| align=right|3,408||MBA||3. oktober 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7269 Alprokhorov||1975 VK2|| align=right|12,6|| align=right|2,999|| align=right|0,104|| align=right|2,94|| align=right|5,194||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|7270 Punkin||1978 NY7|| align=right|12,5|| align=right|3,207|| align=right|0,186|| align=right|2,74|| align=right|5,743||MBA||7. julij 1978||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|7271 Doroguntsov||1979 SR2|| align=right|13,0|| align=right|3,113|| align=right|0,269|| align=right|3,00|| align=right|5,492||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7272)||1980 DD1|| align=right|12,6|| align=right|2,783|| align=right|0,099|| align=right|9,63|| align=right|4,642||MBA||21. februar 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7273)||1981 EK4|| align=right|13,6|| align=right|2,655|| align=right|0,192|| align=right|12,08|| align=right|4,325||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7274 Washioyama||1982 FC|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|10,76|| align=right|3,548||MBA||21. marec 1982||Geisei||T. Seki
|-
|(7275)||1983 CY2|| align=right|11,9|| align=right|2,993|| align=right|0,067|| align=right|9,18|| align=right|5,176||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|7276 Maymie||1983 RE|| align=right|13,6|| align=right|2,195|| align=right|0,155|| align=right|5,53|| align=right|3,251||MBA||4. september 1983||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|7277 Klass||1983 RM2|| align=right|13,8|| align=right|2,617|| align=right|0,225|| align=right|3,80|| align=right|4,233||MBA||4. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7278 Shtokolov||1985 UW4|| align=right|12,0|| align=right|3,155|| align=right|0,193|| align=right|6,97|| align=right|5,604||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7279 Hagfors||1985 VD1|| align=right|12,7|| align=right|3,114|| align=right|0,170|| align=right|5,33|| align=right|5,494||MBA||7. november 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7280 Bergengruen||1988 RA3|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,243|| align=right|1,84|| align=right|4,128||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(7281)||1988 RX4|| align=right|13,9|| align=right|2,416|| align=right|0,214|| align=right|3,58|| align=right|3,754||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7282)||1989 BC|| align=right|11,9|| align=right|2,759|| align=right|0,132|| align=right|13,14|| align=right|4,581||MBA||29. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7283)||1989 TX15|| align=right|13,3|| align=right|2,265|| align=right|0,085|| align=right|5,70|| align=right|3,408||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7284)||1989 VW|| align=right|11,4|| align=right|4,003|| align=right|0,156|| align=right|6,35|| align=right|8,008||HLD||4. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|7285 Seggewiss||1990 EX2|| align=right|13,2|| align=right|2,575|| align=right|0,195|| align=right|12,04|| align=right|4,131||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7286)||1990 QZ4|| align=right|11,9|| align=right|3,141|| align=right|0,199|| align=right|15,14|| align=right|5,565||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7287 Yokokurayama||1990 VN2|| align=right|13,2|| align=right|2,915|| align=right|0,249|| align=right|14,00|| align=right|4,977||MBA||10. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(7288)||1991 FE1|| align=right|13,2|| align=right|2,266|| align=right|0,148|| align=right|3,19|| align=right|3,410||MBA||18. marec 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|7289 Kamegamori||1991 JU|| align=right|13,4|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|8,41|| align=right|3,531||MBA||5. maj 1991||Geisei||T. Seki
|-
|7290 Johnrather||1991 JY1|| align=right|12,5|| align=right|2,556|| align=right|0,229|| align=right|24,77|| align=right|4,085||MBA||11. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7291 Hyakutake||1991 XC1|| align=right|12,2|| align=right|3,141|| align=right|0,223|| align=right|8,40|| align=right|5,566||MBA||13. december 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|7292 Prosperin||1992 EM7|| align=right|13,7|| align=right|2,391|| align=right|0,106|| align=right|7,65|| align=right|3,696||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|7293 Kazuyuki||1992 FH|| align=right|13,4|| align=right|2,184|| align=right|0,161|| align=right|3,87|| align=right|3,228||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7294)||1992 LM|| align=right|12,8|| align=right|2,658|| align=right|0,094|| align=right|6,71|| align=right|4,333||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(7295)||1992 MB|| align=right|13,6|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|4,69|| align=right|3,380||MBA||22. junij 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7296 Lamarck||1992 PW1|| align=right|14,0|| align=right|2,312|| align=right|0,050|| align=right|1,57|| align=right|3,514||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(7297)||1992 UG|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,281|| align=right|6,52|| align=right|4,188||MBA||21. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7298)||1992 WM5|| align=right|12,8|| align=right|2,531|| align=right|0,128|| align=right|8,31|| align=right|4,025||MBA||26. november 1992||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|7299 Indiawadkins||1992 WZ5|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,225|| align=right|14,00|| align=right|4,235||MBA||21. november 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7300 Yoshisada||1992 YV2|| align=right|12,3|| align=right|2,735|| align=right|0,139|| align=right|11,82|| align=right|4,522||MBA||26. december 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(7301)||1993 AB|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,219|| align=right|9,24|| align=right|4,185||MBA||2. januar 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(7302)||1993 CQ|| align=right|12,1|| align=right|2,807|| align=right|0,183|| align=right|9,97|| align=right|4,702||MBA||10. februar 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7303)||1993 FS1|| align=right|11,8|| align=right|3,041|| align=right|0,094|| align=right|11,63|| align=right|5,303||MBA||25. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7304 Namiki||1994 AE2|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,426|| align=right|9,61|| align=right|4,237||MBA||9. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7305 Ossakajusto||1994 CX1|| align=right|11,6|| align=right|2,744|| align=right|0,226|| align=right|14,47|| align=right|4,544||MBA||8. februar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7306 Panizon||1994 EH|| align=right|13,5|| align=right|2,641|| align=right|0,324|| align=right|28,86|| align=right|4,292||MBA||6. marec 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(7307)||1994 GT9|| align=right|12,3|| align=right|2,743|| align=right|0,085|| align=right|6,99|| align=right|4,541||MBA||13. april 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7308 Hattori||1995 BQ4|| align=right|12,3|| align=right|3,066|| align=right|0,044|| align=right|8,12|| align=right|5,367||MBA||31. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|7309 Shinkawakami||1995 FU|| align=right|13,6|| align=right|2,186|| align=right|0,125|| align=right|4,90|| align=right|3,232||MBA||28. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7310)||1995 OL1|| align=right|14,0|| align=right|2,630|| align=right|0,181|| align=right|3,11|| align=right|4,265||MBA||19. julij 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7311 Hildehan||1995 TU|| align=right|13,6|| align=right|2,835|| align=right|0,049|| align=right|2,24|| align=right|4,772||MBA||14. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(7312)||1996 AT3|| align=right|13,0|| align=right|2,766|| align=right|0,133|| align=right|3,21|| align=right|4,599||MBA||13. januar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7313 Pisano||6207 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,065|| align=right|2,58|| align=right|4,129||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7314 Pevsner||2146 T-1|| align=right|12,2|| align=right|3,121|| align=right|0,150|| align=right|1,70|| align=right|5,514||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7315 Kolbe||1136 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,549|| align=right|0,071|| align=right|3,12|| align=right|4,069||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7316 Hajdu||3145 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,121|| align=right|4,82|| align=right|4,669||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7317 Cabot||1940 ED|| align=right|14,1|| align=right|2,331|| align=right|0,153|| align=right|3,99|| align=right|3,559||MBA||12. marec 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|7318 Dyukov||1969 OX|| align=right|12,0|| align=right|2,612|| align=right|0,180|| align=right|13,81|| align=right|4,221||MBA||17. julij 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|7319 Katterfeld||1976 SA6|| align=right|14,3|| align=right|2,247|| align=right|0,109|| align=right|2,57|| align=right|3,367||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7320 Potter||1978 TP6|| align=right|12,6|| align=right|3,122|| align=right|0,197|| align=right|4,50|| align=right|5,516||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(7321)||1979 MZ2|| align=right|13,8|| align=right|2,533|| align=right|0,083|| align=right|2,29|| align=right|4,032||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|7322 Lavrentina||1979 SW2|| align=right|12,2|| align=right|3,202|| align=right|0,118|| align=right|16,06|| align=right|5,729||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7323 Robersomma||1979 SD9|| align=right|12,8|| align=right|3,218|| align=right|0,249|| align=right|2,60|| align=right|5,772||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7324 Carret||1981 BC|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,232|| align=right|10,14|| align=right|3,763||MBA||31. januar 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(7325)||1981 QA1|| align=right|13,7|| align=right|2,397|| align=right|0,119|| align=right|7,94|| align=right|3,711||MBA||28. avgust 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7326)||1981 UK22|| align=right|14,0|| align=right|2,405|| align=right|0,211|| align=right|11,01|| align=right|3,728||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|7327 Crawford||1983 RZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,201|| align=right|0,192|| align=right|3,86|| align=right|3,265||MBA||6. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7328 Casanova||1984 SC1|| align=right|13,7|| align=right|2,567|| align=right|0,188|| align=right|13,68|| align=right|4,112||MBA||20. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|7329 Bettadotto||1985 GK|| align=right|13,2|| align=right|2,681|| align=right|0,112|| align=right|12,44|| align=right|4,389||MBA||14. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7330 Annelemaitre||1985 TD|| align=right|13,7|| align=right|2,357|| align=right|0,303|| align=right|21,63|| align=right|3,618||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7331 Balindblad||1985 TV|| align=right|11,5|| align=right|3,190|| align=right|0,037|| align=right|22,38|| align=right|5,696||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7332 Ponrepo||1986 XJ5|| align=right|14,2|| align=right|2,220|| align=right|0,067|| align=right|5,73|| align=right|3,306||MBA||4. december 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|7333 Bec-Borsenberger||1987 SM4|| align=right|13,2|| align=right|2,578|| align=right|0,189|| align=right|8,84|| align=right|4,139||MBA||29. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7334 Sciurus||1988 QV|| align=right|13,7|| align=right|2,413|| align=right|0,146|| align=right|6,52|| align=right|3,747||MBA||17. avgust 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7335)||1989 JA|| align=right|17,0|| align=right|1,771|| align=right|0,485|| align=right|15,22|| align=right|2,357||APL PHA||1. maj 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|7336 Saunders||1989 RS1|| align=right|18,7|| align=right|2,307|| align=right|0,481|| align=right|7,18|| align=right|3,504||AMR||6. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(7337)||1990 QH1|| align=right|13,6|| align=right|2,368|| align=right|0,082|| align=right|5,66|| align=right|3,643||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7338)||1990 VJ3|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,082|| align=right|8,74|| align=right|5,214||MBA||12. november 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(7339)||1991 RA16|| align=right|13,2|| align=right|2,686|| align=right|0,133|| align=right|4,64|| align=right|4,402||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7340)||1991 UA2|| align=right|13,5|| align=right|2,833|| align=right|0,029|| align=right|1,09|| align=right|4,768||MBA||29. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7341)||1991 VK|| align=right|16,7|| align=right|1,843|| align=right|0,507|| align=right|5,43|| align=right|2,502||APL||1. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|7342 Uchinoura||1992 FB1|| align=right|12,6|| align=right|2,702|| align=right|0,102|| align=right|13,87|| align=right|4,440||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7343 Ockeghem||1992 GE2|| align=right|14,3|| align=right|2,193|| align=right|0,140|| align=right|3,96|| align=right|3,247||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|7344 Summerfield||1992 LU|| align=right|13,1|| align=right|2,588|| align=right|0,112|| align=right|14,31|| align=right|4,163||MBA||4. junij 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|7345 Happer||1992 OF|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,325|| align=right|3,68|| align=right|3,836||MBA||28. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7346 Boulanger||1993 DQ2|| align=right|12,8|| align=right|2,876|| align=right|0,082|| align=right|3,19|| align=right|4,876||MBA||20. februar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(7347)||1993 EW|| align=right|12,7|| align=right|3,082|| align=right|0,120|| align=right|00,50|| align=right|5,409||MBA||12. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7348)||1993 FJ22|| align=right|12,8|| align=right|3,087|| align=right|0,113|| align=right|00,88|| align=right|5,424||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|7349 Ernestmaes||1993 QK4|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,057|| align=right|2,90|| align=right|4,389||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(7350)||1993 VA|| align=right|17,3|| align=right|1,356|| align=right|0,392|| align=right|7,26|| align=right|1,579||APL||7. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7351 Yoshidamichi||1993 XB1|| align=right|13,7|| align=right|2,566|| align=right|0,065|| align=right|6,51|| align=right|4,109||MBA||12. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7352)||1994 CO|| align=right|9,0|| align=right|5,165|| align=right|0,038|| align=right|8,18|| align=right|11,74||JUT||4. februar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7353 Kazuya||1995 AC1|| align=right|12,0|| align=right|2,568|| align=right|0,176|| align=right|14,37|| align=right|4,116||MBA||6. januar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|7354 Ishiguro||1995 BR1|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,117|| align=right|3,58|| align=right|5,642||MBA||27. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7355 Bottke||1995 HN2|| align=right|13,2|| align=right|2,260|| align=right|0,165|| align=right|7,67|| align=right|3,396||MBA||25. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|7356 Casagrande||1995 SK5|| align=right|13,7|| align=right|2,614|| align=right|0,136|| align=right|11,70|| align=right|4,226||MBA||27. september 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(7357)||1995 UJ7|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,183|| align=right|4,11|| align=right|3,416||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7358 Oze||1995 YA3|| align=right|14,4|| align=right|2,198|| align=right|0,504|| align=right|4,66|| align=right|3,258||AMR||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7359 Messier||1996 BH|| align=right|12,2|| align=right|3,098|| align=right|0,179|| align=right|3,67|| align=right|5,452||MBA||16. januar 1996||Kleť||M. Tichý
|-
|7360 Moberg||1996 BQ17|| align=right|12,8|| align=right|2,251|| align=right|0,098|| align=right|5,38|| align=right|3,377||MBA||30. januar 1996||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|7361 Endres||1996 DN1|| align=right|13,3|| align=right|2,675|| align=right|0,087|| align=right|2,78|| align=right|4,375||MBA||16. februar 1996||Haleakala||NEAT
|-
|7362 Rogerbyrd||1996 EY|| align=right|13,9|| align=right|2,439|| align=right|0,190|| align=right|1,64|| align=right|3,809||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|7363 Esquibel||1996 FA1|| align=right|12,4|| align=right|2,760|| align=right|0,120|| align=right|8,94|| align=right|4,585||MBA||18. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|7364 Otonkucera||1996 KS|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,162|| align=right|2,34|| align=right|3,408||MBA||22. maj 1996||Visnjan||K. Korlevic
|-
|7365 Sejong||1996 QV1|| align=right|13,9|| align=right|2,210|| align=right|0,213|| align=right|6,82|| align=right|3,285||MBA||18. avgust 1996||Saporo||K. Watanabe
|-
|7366 Agata||1996 UY|| align=right|11,6|| align=right|3,156|| align=right|0,137|| align=right|6,35|| align=right|5,607||MBA||20. oktober 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7367 Giotto||3077 T-1|| align=right|13,7|| align=right|3,197|| align=right|0,125|| align=right|00,73|| align=right|5,715||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7368 Haldancohn||1966 BB|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,136|| align=right|6,70|| align=right|3,365||MBA||20. januar 1966||Brooklyn||Indiana University
|-
|7369 Gavrilin||1975 AN|| align=right|12,9|| align=right|2,372|| align=right|0,318|| align=right|21,80|| align=right|3,653||MBA||13. januar 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|7370 Krasnogolovets||1978 SM5|| align=right|13,0|| align=right|2,674|| align=right|0,033|| align=right|4,02|| align=right|4,372||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7371)||1978 VA6|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,134|| align=right|2,06|| align=right|5,790||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(7372)||1979 HH|| align=right|12,5|| align=right|2,847|| align=right|0,036|| align=right|2,78|| align=right|4,803||MBA||19. april 1979||Cerro Tololo||J. C. Muzzio
|-
|7373 Stashis||1979 QX9|| align=right|12,8|| align=right|3,154|| align=right|0,171|| align=right|1,53|| align=right|5,601||MBA||27. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7374)||1980 DL|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,268|| align=right|3,94|| align=right|4,257||MBA||19. februar 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7375)||1980 PZ|| align=right|13,5|| align=right|2,444|| align=right|0,193|| align=right|10,09|| align=right|3,820||MBA||14. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(7376)||1980 UU1|| align=right|13,5|| align=right|2,446|| align=right|0,181|| align=right|1,98|| align=right|3,824||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(7377)||1981 EW9|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,171|| align=right|4,68|| align=right|3,313||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7378)||1981 EK18|| align=right|11,9|| align=right|3,140|| align=right|0,131|| align=right|1,31|| align=right|5,562||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7379)||1981 EC29|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,126|| align=right|2,74|| align=right|4,346||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7380)||1981 RF|| align=right|13,8|| align=right|2,431|| align=right|0,191|| align=right|3,42|| align=right|3,789||MBA||3. september 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|7381 Mamontov||1981 RG5|| align=right|12,9|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|6,97|| align=right|3,630||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7382 Bozhenkova||1981 RJ5|| align=right|12,7|| align=right|3,177|| align=right|0,245|| align=right|2,04|| align=right|5,662||MBA||8. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|7383 Lassovszky||1981 SE|| align=right|13,6|| align=right|2,457|| align=right|0,069|| align=right|1,62|| align=right|3,852||MBA||30. september 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(7384)||1981 TJ|| align=right|13,4|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|4,34|| align=right|4,667||MBA||6. oktober 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|7385 Aktsynovia||1981 UQ11|| align=right|14,0|| align=right|2,391|| align=right|0,126|| align=right|3,74|| align=right|3,697||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7386 Paulpellas||1981 WM|| align=right|13,6|| align=right|2,385|| align=right|0,075|| align=right|4,95|| align=right|3,682||MBA||25. november 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|7387 Malbil||1982 BS1|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,153|| align=right|7,07|| align=right|3,838||MBA||30. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(7388)||1982 FS3|| align=right|12,0|| align=right|3,128|| align=right|0,112|| align=right|11,54|| align=right|5,531||MBA||23. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|7389 Michelcombes||1982 UE|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,224|| align=right|4,31|| align=right|3,407||MBA||17. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7390 Kundera||1983 QE|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,209|| align=right|13,91|| align=right|4,053||MBA||31. avgust 1983||Kleť||Klet
|-
|7391 Strouhal||1983 VS1|| align=right|14,3|| align=right|2,629|| align=right|0,214|| align=right|5,06|| align=right|4,262||MBA||8. november 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|7392 Kowalski||1984 EX|| align=right|12,4|| align=right|2,757|| align=right|0,126|| align=right|4,95|| align=right|4,578||MBA||6. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7393 Luginbuhl||1984 SL3|| align=right|12,9|| align=right|2,241|| align=right|0,201|| align=right|6,74|| align=right|3,354||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|7394 Xanthomalitia||1985 QX4|| align=right|11,1|| align=right|3,946|| align=right|0,045|| align=right|8,69|| align=right|7,836||HLD||18. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7395)||1985 RP1|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,175|| align=right|5,71|| align=right|3,418||MBA||10. september 1985||Kleť||Z. Vávrová
|-
|7396 Brusin||1986 EQ2|| align=right|12,8|| align=right|2,923|| align=right|0,088|| align=right|1,66|| align=right|4,995||MBA||4. marec 1986||La Silla||W. Ferreri
|-
|(7397)||1986 QS|| align=right|12,5|| align=right|2,783|| align=right|0,166|| align=right|8,68|| align=right|4,642||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|7398 Walsh||1986 VM|| align=right|14,5|| align=right|2,194|| align=right|0,036|| align=right|4,88|| align=right|3,250||MBA||3. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7399)||1987 BC2|| align=right|13,9|| align=right|2,281|| align=right|0,198|| align=right|3,87|| align=right|3,444||MBA||29. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7400)||1987 QW1|| align=right|13,1|| align=right|2,957|| align=right|0,101|| align=right|1,97|| align=right|5,083||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7401)||1987 QW7|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,185|| align=right|2,04|| align=right|3,809||MBA||21. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7402)||1987 YH|| align=right|13,1|| align=right|2,779|| align=right|0,206|| align=right|8,23|| align=right|4,632||MBA||25. december 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|7403 Choustnik||1988 AV1|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,274|| align=right|8,57|| align=right|4,485||MBA||14. januar 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(7404)||1988 AA5|| align=right|13,5|| align=right|2,794|| align=right|0,284|| align=right|6,58|| align=right|4,670||MBA||13. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7405)||1988 FF|| align=right|12,1|| align=right|2,766|| align=right|0,172|| align=right|9,16|| align=right|4,599||MBA||16. marec 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7406)||1988 TD|| align=right|13,6|| align=right|2,445|| align=right|0,200|| align=right|1,49|| align=right|3,822||MBA||3. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7407)||1988 TL|| align=right|13,5|| align=right|2,420|| align=right|0,173|| align=right|1,53|| align=right|3,765||MBA||3. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7408)||1989 SB|| align=right|14,2|| align=right|2,230|| align=right|0,221|| align=right|3,19|| align=right|3,330||MBA||23. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(7409)||1990 BS|| align=right|13,0|| align=right|2,383|| align=right|0,213|| align=right|3,32|| align=right|3,678||MBA||21. januar 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|7410 Kawazoe||1990 QG|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,380|| align=right|5,86|| align=right|5,229||MBA||20. avgust 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(7411)||1990 QQ1|| align=right|12,4|| align=right|3,138|| align=right|0,237|| align=right|15,46|| align=right|5,557||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7412 Linnaeus||1990 SL9|| align=right|12,7|| align=right|3,175|| align=right|0,163|| align=right|2,58|| align=right|5,656||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|7413 Galibina||1990 SH28|| align=right|13,0|| align=right|3,084|| align=right|0,197|| align=right|00,54|| align=right|5,415||MBA||24. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastelʹ
|-
|7414 Bosch||1990 TD8|| align=right|12,6|| align=right|3,181|| align=right|0,215|| align=right|00,73|| align=right|5,673||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|7415 Susumuimoto||1990 VL8|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,153|| align=right|2,64|| align=right|5,679||MBA||14. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|7416 Linnankoski||1990 WV4|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,142|| align=right|4,39|| align=right|3,625||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7417)||1990 YE|| align=right|12,9|| align=right|3,116|| align=right|0,171|| align=right|1,92|| align=right|5,500||MBA||19. december 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|7418 Akasegawa||1991 EJ1|| align=right|13,1|| align=right|2,358|| align=right|0,052|| align=right|7,29|| align=right|3,620||MBA||11. marec 1991||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(7419)||1991 PN13|| align=right|12,3|| align=right|2,657|| align=right|0,189|| align=right|12,46|| align=right|4,330||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7420 Buffon||1991 RP11|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,154|| align=right|1,42|| align=right|3,812||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|7421 Kusaka||1992 HL|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,202|| align=right|16,84|| align=right|4,211||MBA||30. april 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(7422)||1992 LP|| align=right|13,7|| align=right|2,259|| align=right|0,183|| align=right|2,94|| align=right|3,395||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(7423)||1992 PT2|| align=right|14,0|| align=right|2,298|| align=right|0,143|| align=right|3,95|| align=right|3,484||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(7424)||1992 PS6|| align=right|13,5|| align=right|2,351|| align=right|0,096|| align=right|5,54|| align=right|3,603||MBA||6. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7425 Lessing||1992 RO5|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,178|| align=right|3,53|| align=right|3,745||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7426)||1992 US4|| align=right|13,3|| align=right|2,412|| align=right|0,188|| align=right|1,50|| align=right|3,746||MBA||27. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(7427)||1992 VD|| align=right|13,3|| align=right|2,648|| align=right|0,089|| align=right|3,53|| align=right|4,308||MBA||2. november 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(7428)||1992 YM|| align=right|13,1|| align=right|2,577|| align=right|0,115|| align=right|14,75|| align=right|4,135||MBA||24. december 1992||Oohira||T. Urata
|-
|7429 Hoshikawa||1992 YB1|| align=right|12,2|| align=right|2,861|| align=right|0,024|| align=right|1,61|| align=right|4,839||MBA||24. december 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|7430 Kogure||1993 BV2|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,245|| align=right|4,20|| align=right|4,164||MBA||23. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(7431)||1993 FN41|| align=right|12,7|| align=right|3,098|| align=right|0,124|| align=right|1,83|| align=right|5,451||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(7432)||1993 HL5|| align=right|12,1|| align=right|3,086|| align=right|0,159|| align=right|1,05|| align=right|5,421||MBA||23. april 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|7433 Pellegrini||1993 KD|| align=right|14,3|| align=right|2,386|| align=right|0,177|| align=right|11,69|| align=right|3,685||MBA||21. maj 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|7434 Osaka||1994 AB3|| align=right|13,1|| align=right|2,260|| align=right|0,115|| align=right|8,87|| align=right|3,397||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7435 Sagamihara||1994 CZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,281|| align=right|0,107|| align=right|3,80|| align=right|3,444||MBA||8. februar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7436 Kuroiwa||1994 CB2|| align=right|13,6|| align=right|2,230|| align=right|0,097|| align=right|2,21|| align=right|3,330||MBA||8. februar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7437 Torricelli||1994 EF3|| align=right|14,2|| align=right|2,348|| align=right|0,088|| align=right|6,39|| align=right|3,597||MBA||12. marec 1994||Cima Ekar||V. Goretti; A. Boattini
|-
|7438 Misakatouge||1994 JE1|| align=right|14,6|| align=right|2,363|| align=right|0,144|| align=right|5,80|| align=right|3,631||MBA||12. maj 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7439 Tetsufuse||1994 XG1|| align=right|13,7|| align=right|2,617|| align=right|0,069|| align=right|4,49|| align=right|4,233||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7440 Zavist||1995 EA|| align=right|14,1|| align=right|2,587|| align=right|0,168|| align=right|10,97|| align=right|4,160||MBA||1. marec 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|7441 Laska||1995 OZ|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,075|| align=right|4,89|| align=right|3,522||MBA||30. julij 1995||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|7442 Inouehideo||1995 SC5|| align=right|13,4|| align=right|3,161|| align=right|0,142|| align=right|00,78|| align=right|5,619||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7443 Tsumura||1996 BR2|| align=right|12,4|| align=right|2,921|| align=right|0,034|| align=right|1,37|| align=right|4,991||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(7444)||1996 TM10|| align=right|12,9|| align=right|2,786|| align=right|0,167|| align=right|9,03|| align=right|4,648||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7445 Trajanus||4116 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,198|| align=right|0,243|| align=right|1,19|| align=right|3,258||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7446 Hadrianus||2249 T-2|| align=right|12,3|| align=right|3,116|| align=right|0,085|| align=right|1,77|| align=right|5,501||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|7447 Marcusaurelius||1142 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,392|| align=right|0,101|| align=right|6,66|| align=right|3,699||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(7448)||1948 AA|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,165|| align=right|24,63|| align=right|3,493||MBA||14. januar 1948||Mount Wilson||W. Baade
|-
|(7449)||1949 QL|| align=right|13,8|| align=right|2,223|| align=right|0,197|| align=right|6,27|| align=right|3,313||MBA||21. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(7450)||1968 OZ|| align=right|13,0|| align=right|2,619|| align=right|0,167|| align=right|27,42|| align=right|4,239||MBA||24. julij 1968||Cerro El Roble||L. I. Černych
|-
|7451 Verbitskaya||1978 PU2|| align=right|12,7|| align=right|2,812|| align=right|0,169|| align=right|10,30|| align=right|4,714||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7452 Izabelyuria||1978 QU2|| align=right|13,1|| align=right|3,111|| align=right|0,198|| align=right|2,74|| align=right|5,487||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|7453 Slovtsov||1978 RV1|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,204|| align=right|00,96|| align=right|3,420||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(7454)||1981 EW20|| align=right|13,2|| align=right|3,168|| align=right|0,137|| align=right|00,91|| align=right|5,638||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(7455)||1981 EQ26|| align=right|13,0|| align=right|2,853|| align=right|0,013|| align=right|2,40|| align=right|4,817||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|7456 Doressoundiram||1982 OD|| align=right|13,1|| align=right|2,622|| align=right|0,298|| align=right|14,77|| align=right|4,246||MBA||17. julij 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7457 Veselov||1982 SL6|| align=right|13,1|| align=right|2,740|| align=right|0,078|| align=right|5,37|| align=right|4,536||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7458)||1984 DE1|| align=right|11,9|| align=right|3,823|| align=right|0,139|| align=right|1,81|| align=right|7,474||HLD||28. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(7459)||1984 HR1|| align=right|12,8|| align=right|2,599|| align=right|0,148|| align=right|5,35|| align=right|4,190||MBA||28. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(7460)||1984 JN|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|3,22|| align=right|3,782||MBA||9. maj 1984||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|7461 Kachmokiam||1984 TD|| align=right|13,1|| align=right|3,218|| align=right|0,166|| align=right|00,09|| align=right|5,772||MBA||3. oktober 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|7462 Grenoble||1984 WM1|| align=right|13,9|| align=right|2,268|| align=right|0,110|| align=right|5,77|| align=right|3,416||MBA||20. november 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|7463 Oukawamine||1985 SB|| align=right|13,1|| align=right|2,433|| align=right|0,171|| align=right|6,20|| align=right|3,794||MBA||20. september 1985||Geisei||T. Seki
|-
|7464 Vipera||1987 VB1|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,269|| align=right|5,65|| align=right|4,111||MBA||15. november 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|7465 Munkanber||1989 UA3|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,167|| align=right|2,48|| align=right|3,371||MBA||31. oktober 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(7466)||1989 VC2|| align=right|12,0|| align=right|3,354|| align=right|0,139|| align=right|6,42|| align=right|6,143||MBA||2. november 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(7467)||1989 WQ1|| align=right|15,2|| align=right|1,655|| align=right|0,127|| align=right|15,91|| align=right|2,128||MBA||25. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(7468)||1990 UP11|| align=right|12,1|| align=right|3,042|| align=right|0,123|| align=right|4,39|| align=right|5,306||MBA||17. oktober 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(7469)||1990 VU14|| align=right|11,8|| align=right|3,056|| align=right|0,109|| align=right|7,78|| align=right|5,343||MBA||15. november 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|7470 Jabberwock||1991 JA|| align=right|13,9|| align=right|2,289|| align=right|0,067|| align=right|7,79|| align=right|3,462||MBA||2. maj 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(7471)||1991 YD|| align=right|13,6|| align=right|2,464|| align=right|0,159|| align=right|5,36|| align=right|3,866||MBA||28. december 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|7472 Kumakiri||1992 CU|| align=right|11,9|| align=right|3,012|| align=right|0,108|| align=right|9,92|| align=right|5,227||MBA||13. februar 1992||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(7473)||1992 EC4|| align=right|12,7|| align=right|2,839|| align=right|0,085|| align=right|3,11|| align=right|4,782||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(7474)||1992 TC|| align=right|18,0|| align=right|1,566|| align=right|0,293|| align=right|7,09|| align=right|1,960||AMR||1. oktober 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7475 Kaizuka||1992 UX5|| align=right|13,7|| align=right|2,284|| align=right|0,079|| align=right|5,37|| align=right|3,451||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7476 Ogilsbie||1993 GE|| align=right|10,9|| align=right|3,145|| align=right|0,233|| align=right|25,82|| align=right|5,577||MBA||14. april 1993||Catalina||T. B. Spahr
|-
|(7477)||1993 LC|| align=right|12,8|| align=right|2,632|| align=right|0,133|| align=right|12,33|| align=right|4,269||MBA||13. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|7478 Hasse||1993 OA4|| align=right|14,1|| align=right|2,860|| align=right|0,089|| align=right|3,14|| align=right|4,837||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(7479)||1994 EC1|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,091|| align=right|5,16|| align=right|3,409||MBA||4. marec 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|7480 Norwan||1994 PC|| align=right|17,2|| align=right|1,568|| align=right|0,317|| align=right|9,46|| align=right|1,964||AMR||1. avgust 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|7481 San Marcello||1994 PA1|| align=right|11,8|| align=right|2,924|| align=right|0,040|| align=right|12,76|| align=right|4,999||MBA||11. avgust 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(7482)||1994 PC1|| align=right|16,8|| align=right|1,347|| align=right|0,329|| align=right|33,50|| align=right|1,563||APL PHA||9. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|7483 Sekitakakazu||1994 VO2|| align=right|12,4|| align=right|3,185|| align=right|0,080|| align=right|3,94|| align=right|5,682||MBA||1. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|7484 Dogo Onsen||1994 WF4|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,040|| align=right|7,05|| align=right|3,732||MBA||30. november 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|7485 Changchun||1994 XO|| align=right|11,7|| align=right|2,862|| align=right|0,197|| align=right|13,33|| align=right|4,840||MBA||4. december 1994||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|7486 Hamabe||1994 XJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,220|| align=right|0,167|| align=right|3,60|| align=right|3,308||MBA||6. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7487 Toshitanaka||1994 YM|| align=right|12,4|| align=right|2,692|| align=right|0,167|| align=right|13,46|| align=right|4,417||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|7488 Robertpaul||1995 KB1|| align=right|14,9|| align=right|1,959|| align=right|0,049|| align=right|24,11|| align=right|2,742||MBA||27. maj 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|7489 Oribe||1995 MX|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,277|| align=right|17,04|| align=right|4,679||MBA||26. junij 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|7490 Babicka||1995 OF1|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,096|| align=right|1,89|| align=right|3,327||MBA||31. julij 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|7491 Linzerag||1995 SD2|| align=right|13,0|| align=right|2,780|| align=right|0,120|| align=right|4,47|| align=right|4,634||MBA||23. september 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|7492 Kacenka||1995 UX|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,214|| align=right|1,84|| align=right|3,730||MBA||21. oktober 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|7493 Hirzo||1995 US2|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,105|| align=right|5,39|| align=right|4,188||MBA||24. oktober 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|7494 Xiwanggongcheng||1995 UV48|| align=right|11,9|| align=right|3,026|| align=right|0,047|| align=right|8,13|| align=right|5,263||MBA||28. oktober 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7495 Feynman||1995 WS4|| align=right|14,4|| align=right|2,808|| align=right|0,159|| align=right|6,79|| align=right|4,704||MBA||22. november 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|7496 Miroslavholub||1995 WN6|| align=right|12,1|| align=right|3,099|| align=right|0,342|| align=right|15,16|| align=right|5,454||MBA||27. november 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|7497 Guangcaishiye||1995 YY21|| align=right|13,5|| align=right|2,458|| align=right|0,189|| align=right|2,97|| align=right|3,852||MBA||17. december 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|7498 Blanik||1996 BF|| align=right|12,2|| align=right|3,177|| align=right|0,021|| align=right|20,80|| align=right|5,662||MBA||16. januar 1996||Kleť||Z. Moravec
|-
|7499 L'Aquila||1996 OO2|| align=right|12,5|| align=right|3,152|| align=right|0,135|| align=right|9,96|| align=right|5,594||MBA||24. julij 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|7500 Sassi||1996 TN|| align=right|13,5|| align=right|2,295|| align=right|0,089|| align=right|6,08|| align=right|3,476||MBA||3. oktober 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov